4/12 kan syfta på:

 4 december
 12 april (amerikanskt datumformat)